Vollprüfung bezeichnet 
 im Qualitätsmanagement die Prüfung jedes hergestellten Einzelstücks, siehe Vollprüfung (Qualitätsmanagement)
 im Recht die Prüfung in rechtlich und tatsächlich vollständiger Hinsicht, siehe Vollprüfung (Recht).